Дом радости:

 Дом радости — развлекательное телешоу на телеканале «Украина».
 Дом радости — художественный фильм 2000 года с участием Джиллиан Андерсон.
 Дом радости — документальный фильм 2008 года режиссёра Мераба Кокочашвили.
 Дом радости — школа знаменитого итальянского педагога Витторино да Фельтре.

См. также 
 Дом Солнца